Первая Федеральная Лига Югославии 1957/1958 () — 29-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1957/1958
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1957 году
Спорт в Югославии в 1958 году